Champney ist der Familienname folgender Personen: 

 Benjamin Champney (1817–1907), US-amerikanischer Maler
 Elizabeth Williams Champney (1850–1922), US-amerikanische Schriftstellerin 
 James Wells Champney (1843–1903), US-amerikanischer Maler